Michał Gabiński (ur. 11 lutego 1987 w Stalowej Woli) – polski koszykarz występujący na pozycji silnego skrzydłowego, obecnie zawodnik Śląska Wrocław.

Życiorys 
Michał Gabiński pochodzi ze Stalowej Woli. Tam też zaczynał swoją koszykarską karierę. W 2004 podpisał sześcioletnią umowę z Anwilem Włocławek. Rok później wywalczył z klubem z Kujaw wicemistrzostwo Polski. W sezonie 2006/2007 oraz 2007/2008 Gabiński był wypożyczony do Sportino Inowrocław grającego w I lidze. Potem przez rok znowu był zawodnikiem Anwilu Włocławek. W 2009 wrócił do Stalowej Woli, podpisując kontrakt z tamtejszą Stalą. W latach 2010-2012 reprezentował barwy PGE Turowa Zgorzelec. W trakcie sezonu 2012/2013 przeniósł się do Śląska Wrocław.

20 czerwca 2017 został zawodnikiem MKS-u Dąbrowy Górniczej. 2 lipca 2018 podpisał kolejną umowę z klubem.

10 lipca 2019 został po raz kolejny w karierze zawodnikiem Śląska Wrocław.

Osiągnięcia 
Stan na 29 maja 2022.
 Drużynowe
  Mistrz:
 Polski (2022)
 I ligi (2013)
  Wicemistrz:
 Polski (2005, 2006, 2011)
 Polski juniorów starszych (2007)
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2009, 2021)
 Zdobywca pucharu Polski (2014)

 Indywidualne
 MVP finału pucharu Polski (2014)
 Uczestnik meczu gwiazd U–21 polskiej ligi (2006)

 Reprezentacja
 Uczestnik mistrzostw Europy:
 U–18 (2005 – 15. miejsce)
 U–20 dywizji B (2006 – 4. miejsce, 2007 – 5. miejsce)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
 Profil na polskikosz.pl 
 Statystyki zawodnika 
 Profil na eurobasket.com 

Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Stali Stalowa Wola
Koszykarze Turowa Zgorzelec
Koszykarze Śląska Wrocław
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Sportino Inowrocław
Koszykarze MKS Dąbrowy Górniczej
Ludzie urodzeni w Stalowej Woli
Urodzeni w 1987